Герб Повуа-де-Варзіна ‎ 
 Герб Повуа-де-Ланьозу